Kliwonan (Masaran), een plaats in het Indonesische bestuurlijke gebied Sragen
 Kliwonan (Banyu Urip), een plaats in het Indonesische bestuurlijke gebied Purworejo